Jeffery ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Jeffery (* 1970), neuseeländischer Schauspieler
 Alshon Jeffery (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Arthur Jeffery (1892–1959), australischer Sprachwissenschaftler
 Charlie Jeffery (* 1964), britischer Politikwissenschaftler
 Charles Jeffery (1876–1935), US-amerikanischer Automobilfabrikant
 Doug Jeffery, US-amerikanischer Schauspieler

 Hilary Jeffery (* 1971), britischer Improvisationsmusiker
 Keith Jeffery (1952–2016), britischer Militärhistoriker
 Lilian Hamilton Jeffery (1915–1986), britische Archäologin und Philologin

 Reuben Jeffery (* 1953), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Bankmanager und Diplomat
 Sarah Jeffery (* 1996), kanadische Schauspielerin
 Thomas B. Jeffery (1845–1910), US-amerikanischer Automobilfabrikant

Jeffery bezeichnet:
 Jeffery (Mixtape), Mixtape des Rappers Young Thug
 Jeffery Head, Landspitze an der Walgreen-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Thomas B. Jeffery Company, ehemaliger US-Automobilhersteller